Give It Away är en låt av funk rock-bandet Red Hot Chili Peppers. Låten släpptes först som en singel 4 september 1991 och var senare med på albumet Blood Sugar Sex Magik släppt 23 september 1991.
Musiksinglar 1991